Tlumačov est un toponyme qui peut désigner :

Tlumačov, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Tlumačov, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie